Toponímia:
 Caumont (Aisne), municipi francès al departament de l'Aisne (regió de Nord - Pas de Calais - Picardia)
 Caumont (Arieja), municipi francès al departament de l'Arieja (regió de Migdia-Pirineus) 
 Caumont (Avairon), municipi francès al departament de l'Avairon (regió de Migdia-Pirineus)
 Caumont (Eure), municipi francès al departament de l'Eure (regió de Normandia)
 Caumont (Gers), municipi francès al departament del Gers (regió de Migdia-Pirineus)
 Caumont (Gironda), municipi francès al departament de la Gironda (regió de l'Aquitània)
 Caumont (Tarn i Garona), municipi francès al departament del Tarn i Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 Caumont (Òlt i Garona), municipi francès al departament d'Òlt i Garona (regió de l'Aquitània)
 Caumont (Pas de Calais), municipi francès al departament del Pas de Calais (regió de Nord - Pas de Calais - Picardia) 
 Caumont (Valclusa), municipi francès al departament de la Valclusa (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Caumont-l'Éventé , municipi francès al departament de Calvados (regió de Normandia)
 Caumont-sur-Orne , municipi francès al departament de Calvados (regió de Normandia)
 Cantó de Caumont-l'Éventé, cantó francès al districte de Bayeux (departament del Calvados) 
 Vesles-et-Caumont , municipi francès al departament de l'Aisne (regió de Nord - Pas de Calais - Picardia)
 Biografies:
 Arcisse de Caumont (Bayeux, 1801 - Caen, 1873), arqueòleg francès 
 Jacques Nompar de Caumont (Castell de la Force, 1558 - Brageirac, Dordonya, 1652), marquès i duc de La Force, par de França, lloctinent general dels exèrcits francesos a Itàlia, la Lorena, Països Baixos i Alemanya